

Geografia
Isola Sea Parrot isola dell'arcipelago delle Aleutine, in Alaska, Stati Uniti d'America
Punta Parrot, Parrotspitze in tedesco – montagna del massiccio del Monte Rosa nelle Alpi Pennine

Persone
André Parrot (1901-1990) – archeologo francese
Friedrich Parrot (1792-1841) – naturalista tedesco
Georg Friedrich Parrot (1767-1852) – scienziato tedesco
Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot (1791-1841) – fisico, naturalista e alpinista tedesco
Maxence Parrot (1994) – snowboarder canadese
Philippe Parrot (1831-1894) – pittore francese

Altro
Cratere Parrot – cratere lunare
Parrot – società francese del settore elettronica di consumo
Parrot Bebop 2 – drone  quadricottero costruito dall'omonima azienda francese
Parrot OS – distribuzione GNU / Linux basata su Debian